DNCB, de ringweg van Boekarest
 Boekarest Ring, een autocircuit in Boekarest